Кубок Словении по футболу 2013/14 года () — 23-й розыгрыш Кубка Словении по футболу.

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Словении в 2013 году
Спорт в Словении в 2014 году
Словения